NK Domžale är en slovensk fotbollsklubb, som spelar i staden Domžale. De spelar i den slovenska högstadivisionen, Prva Liga Telekom Slovenije.

Säsongen 2005/06 gick de vidare från de två kvalomgångarna i UEFA-cupen efter vinst mot F.C. Domagnano från San Marino med 8-0 totalt, och efter 3-3 och bortamål mot FC Ashdod från Israel. I den första omgången förlorade de dock mot VfB Stuttgart från Tyskland efter 3-1 totalt. 2006/07 gick de vidare från den första kvalomgången efter 7-0 mot HNK Orašje från Bosnien och Hercegovina, men blev utslagna i den andra kvalomgången efter totalt 4-2 mot den israeliska klubben Hapoel Tel Aviv FC.

Placering tidigare säsonger

Trupp 2019

Källor

Externa länkar
 Officiell webbplats

d